Макен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макен, Венсан (род. 1976) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и драматург.
 Макен, Морис (1879—?) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Маке́н (либо Майке́н) — жаргонное название жилого массива Караганды Майкудука.